Nathalie steht für:

 eine französische Variante des weiblichen Vornamens Natalie
 Nathalie (Film), französischer Spielfilm von 2003
 Nathalie (Sängerin), italienische Popsängerin
 Nathalie (Lied), ein Lied des französischen Chansonniers Gilbert Bécaud von 1964
 Ein starkes Team: Nathalie, deutscher Fernsehfilm (2016)
 den RG Nathalie, ein Sportwagen von Roland Gumpert